Sick ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Sick (1845–1906), württembergischer General der Kavallerie
 Ann Sick (* 1958), US-amerikanische Crosslauf-Sommerbiathletin
 Andrea Sick (* 1963), deutsche Kunstwissenschaftlerin, Medienwissenschaftlerin, Kuratorin
 Bastian Sick (* 1965), deutscher Journalist, Autor, Sprachkritiker und Entertainer

 Emil Sick (1921–1978), deutscher Leichtathlet
 Erwin Sick (1909–1988), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Friedrich Christian Sick (1794–1863), Silberschmied, Landtagsabgeordneter
 Georg Friedrich Sick (1760–1829), deutscher Veterinär und Professor der Tierarzneischule Berlin
 Georg Sick (1861–1937), Oberstleutnant und Kommandeur des Schleswig-Holsteinischen Infanterie-Regiments Nr. 163
 Gernot Sick (* 1978), österreichischer Fußballspieler
 Gary Sick (* 1935), US-amerikanischer Hochschullehrer und Politiker
 Gustav Rochus Sick (1803–1855), deutscher Arzt und Parlamentarier
 Heinrich von Sick (1822–1881), Oberbürgermeister von Stuttgart und Innenminister des Königreichs Württemberg
 Helma Sick (* 1941), deutsche Finanzberaterin und Unternehmensgründerin
 Helmut Sick (1910–1991), deutsch-brasilianischer Ornithologe
 Hermann von Sick (1815–1892), württembergischer Generalmajor
 Ingo Sick (1939–2021), Schweizer experimenteller Kernphysiker
 Karl Friedrich Sick (1780–1837), königlich württembergischer Ökonomierat und Hofrat, Initiator des Bad Cannstatter Kurparks
 Paul von Sick (1820–1859), königlich-württembergischer Finanzrat, Statistiker und Historiker
 Peter Sickius (auch: Sick, Sicke; 1530–1588), deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge
 Renate Sick-Glaser (* 1948), deutsche Unternehmerin
 Stefan Sick (* 1981), deutscher Kameramann, Regisseur und Filmeditor
 Stefanie Sick (geborene Erdmann von Leers; * 1971), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Wilhelm Sick (1837–1899), deutscher Apotheker und Politiker
 Willi-Peter Sick (1919–2006), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Wolf-Dieter Sick (1925–2013), deutscher Geograph

Sick steht für:
 Sick (Unternehmen), einen deutschen Hersteller von Industriesensorik
 Sick (Film), US-amerikanischer Slasherfilm aus dem Jahr 2022
 $ick (eigentlich Andre Welter, * 1973), deutscher Webvideoproduzent und Autor

SICK steht für:
 SICK: The Life and Death of Bob Flanagan, Supermasochist, eine Filmdokumentation

Siehe auch:
 Sik
 SIC
 Sicko